Miejscowości w USA:
 Stony Point – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Stony Point – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Stony Point – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Stony Point – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander
 Stony Point – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
Gminy w USA:
 Stony Point (ang. Stony Point Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland